Neusüss oder Neusüß ist der Familienname folgender Personen:

 Arnhelm Neusüss (* 1937), deutscher Politologe
 Christel Neusüß (1937–1988), Berliner marxistische Ökonomin
 Floris Michael Neusüss (1937–2020), deutscher Fotograf